Свердловское — название населённых пунктов.

Россия 
 Свердловское — село в Хабарском районе Алтайского края.
 Свердловское — село в Первомайском районе Крыма.
 Свердловское — село в Артинском городском округе Свердловской области.

Украина 
 Свердловское — до 2016 года название села Спасское в Широковском районе Днепропетровской области.
 Свердловское — до 2016 года название села Вишнёвое в Кобелякском районе Полтавской области.

См. также 
 Свердловск (значения)
 Свердловская
 Свердловский (значения)
 Свердловское городское поселение